Niemcy:
 Losheim – dzielnica gminy Hellenthal w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Losheim am See – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Waderen
 Losheim – jezioro zaporowe

Zobacz też:
 Losheimer Bach